Удар прикладом — действие, направленное на поражение противника в ближнем бою. 

В средние века ударное Б. орудие, постепенно облегчаясь, перешло в почетное оружие (булава, шестопер). В настоящее время подобного оружия не употребляют, хотя и современная пехота в рукопашной схватке чаще действует прикладом, нежели штыком.
Удар прикладом правильно осуществляется затыльником, либо углом приклада ручного огнестрельного оружия (винтовки/автомата, пистолета-пулемёта) путём выпрямления рук/руки удерживающих оружие и поворота (либо подачи вперёд) тела, но в горячке боя может осуществляться просто как дубиной сверху вниз.

В первой четверти двадцатого века данное действие считалось вспомогательным, поскольку основное поражение наносилось выстрелом, либо ударами штыка.

Основные разновидности ударов прикладом:
 Удар сбоку — наносится углом приклада в голову/бок противника. Удар выполняется путём разворота тела справа налево, либо шага вперёд правой ногой с одновременным разгибанием правой руки (удерживающей шейку приклада). Применяется при столкновении с противником вплотную, либо при отбиве им штыкового удара влево.
 Прямой удар затыльником приклада — наносится (затыльником приклада) вперёд от себя (иногда — с шагом на противника). Исходное положение для удара — оружие в положении близком к горизонтальному, ствол занесен над левым плечом атакующего, приклад обращён к противнику.
 Вертикальный/траншейный удар прикладом — наносится выпрямлением удерживающей шейку приклада правой руки и подачей на себя левой. Исходной положение — винтовка/автомат удерживается почти вертикально (стволом вверх, прикладом вниз).

В Вооружённых силах России, имперского, советского и современного периодов времени, обучение правильному применению ударов прикладом проводилось и проводится в системе физической подготовки военнослужащих.

См. также 
 Удар пистолетной рукояткой

Примечания

Литература 
 
 Об утверждении правил вида спорта «Рукопашный бой», Министерство спорта Российской Федерации, приказ № 916, от 19 ноября 2014 года.
 Журнал «Военный вестник».

Военная наука
Боевая подготовка
Техника боевых искусств